Maple Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maple Point (Illinois)
 Maple Point (New York)
 Maple Point (Pennsylvania)